Rövidítések

 Amplitúdómoduláció - A rádiózásban használatos technológia
 Ante Meridiem - Délelőtt (A napszak latin elnevezéséből adódó rövidítés. Lásd még: PM)
 Amerícium - Mesterséges kémiai elem, vegyjele: Am
 .am – Örményország internetes legfelső szintű tartomány kódja

Zene

 A.M., Chris Young-album
 A.M., Wilco-album
 AM, Abraham Mateo-album
 AM, Arctic Monkeys-album
 AM, amerikai zenész